Morera (Morus), gènere d'arbres caducifolis
 Biografies:
 Arnau de Morera (? -1348), jurisconsult valencià
 Emili Morera i Llauradó (1846-1918), historiador, estudiós de la Tàrraco antiga
 Enric Morera i Català (1964), polític valencià del Bloc Nacionalista Valencià i Compromís, diputat a les Corts Valencianes
 Enric Morera i Viura (1865-1942), músic
 Francesc Morera i Cots (1731-1793), compositor valencià del barroc
 Francesc Morera i Valls (1826-1886), escriptor tarragoní
 Francesc de Paula Morera i Gatell (1869-1951), arquitecte municipal de Lleida
 Jacint Morera i Pujals (1915-1989), pintor, dibuixant i caricaturista
 Jaume Morera i Galícia (1854-1927), pintor paisatgista
 Joan Morera i Ferrer (1887-?), empresari de Sant Sadurní d'Anoia establert a Xile
 Jordi Morera i Cortines (1947), alcalde de Tagamanent
 Josep Maria Morera i Buelti (1934), director teatral valencià
 Josep Agustí Morera i Font (1826-1886), actor d'origen valencià
 José Antonio Morera Torres Morera (1968), pilotari valencià
 Magí Morera i Galícia (1853-1927), escriptor, traductor i polític
 Maria Morera i Franco (1872-1954), actriu barcelonina
 Samuel Morera i Ribas (1889-1969), polític
 Toponímia:
 Morera (Badalona), barri de Badalona
 Morera (Gandia), despoblat del municipi de Gandia, a la Safor
 La Morera, municipi d'Extremadura
 La Morera de Montsant, municipi de la comarca del Priorat
 Museu d'Art Modern Jaume Morera, museu lleidatà, inaugurat el 1917
 Puig Morera, elevació al municipi de Mont-ras (Baix Empordà)
 Torrent de Can Morera, curs fluvial de l'Anoia
 Torrent de la Morera, curs fluvial de l'Alt Urgell
 Tossal de la Morera, muntanya entre els municipis d'Ivorra i Torà (la Segarra)
 Casa Lleó Morera, edifici modernista de Lluís Domènech i Montaner a Barcelona
 Cim de Coma Morera, cim a Toses, Ripollès
 Coll de Morera, accident del terreny a Alfara de Carles, Baix Ebre
 Estany Morera, llac a Torre de Cabdella, Pallars Jussà